Оптимізації компілятора:
 Видалення мертвого коду () — в теорії компіляторів, оптимізація, що видаляє непотрібні операції. 

 Телекомунікації 
 Кінцеве устаткування лінії зв'язку () — обладнання для передачі даних між кінцевим обладнанням по лінії зв'язку. 

            
Багатозначні терміни